Пряпорец може да се отнася до:

 Пряпорец, старинна дума, която означава знаме, флаг, байрак;
 „Пряпорец и гусла“, стихосбирка от Иван Вазов;
 „Пряпорец“, български вестник;
 Пряпорец, село в Област Кърджали;
 Пряпорец, село в Област Стара Загора.